Де́мередж (, від , від demeurer — «затримуватися») — у торговому мореплавстві форма ліквідованої шкоди за порушення часу викриття, як це зазначено в регулюючому контракті (статутній стороні). Демередж іноді завдає збитків продавцю, оскільки збільшує вартість загального фрахту .

Термін демередж виник у фрахтуванні суден і стосувався періоду, коли фрахтувальник залишався у власності судна після періоду, який зазвичай дозволяв завантажувати та вивантажувати вантаж (час лежання). Розширюючись, демередж відноситься до зборів, які фрахтувальник сплачує власнику судна за затримку операцій з навантаження/розвантаження.

Зворотний демередж — відправлення. Якщо фрахтувальник вимагає використання судна менше часу, ніж дозволено час вивезення, фрахтувальник може вимагати від судновласника оплати відправлення за збережений час.

Доставка 
При комерційному фрахтуванні суден демередж — це додаткові витрати, що представляють собою ліквідовану шкоду за затримки. Це відбувається, коли судну забороняється завантажувати або вивантажувати вантаж у встановлений час. У нафтовій промисловості це стосується надлишку часу, необхідного для зливу або завантаження, залежно від обставин, що перевищує дозволений час простою. Laytime — це термін, що використовується для кількісної оцінки часу, дозволеного для виконання операції. Демередж — це час, який витрачається на непрофесійний час, за винятком відведеного часу (якщо такий є). Капітан судна повинен повідомити фрахтувальника Повідомленням про готовність (NOR), коли судно прибуло в порт навантаження або скидання. NOR інформує фрахтувальника про те, що судно готове до завантаження або розвантаження. Дата і час NOR визначають, коли має розпочатися час переходу.

Наприкінці перебування в порту агент порту складає Заяву фактів, вносячи журнал подій під час перебування судна в порту. Звіт про факти дає змогу скласти та підписати табель обліку робочого часу капітаном та вантажовідправником або одержувачем вантажу. Табель розкладу дозволяє розрахувати час простою, а отже, демередж або відправлення.

Перевезення контейнерів 
Оскільки поставка транспортного контейнера торговцю має подібний характер з договором поставки судна до чартерного рейсу, галузь називає використання цього контейнера понад визначений термін, як обмеження контейнера. Це додаткове використання, як правило, дає право постачальнику контейнерів (зазвичай перевізнику) вимагати оплати від продавця.

У принципі, можна вважати, що подібність між демереджем суден та демереджем контейнерів є правильним, оскільки обидва посилаються на одне і те ж поняття, а саме пізнє повернення обладнання, поставленого однією стороною іншій для перевезення вантажу. Однак фактичний режим демереджу контейнерів ще має бути точно визначений.

У контейнерних перевезеннях клієнтам надається встановлений термін у контракті для перекидання (вивантаження) їх контейнерної доставки. Прийнятний час для перекидання чашку зазвичай становить від 3 до 4 годин; час, проведений на місці після цього, вважається демереджем. Як правило, автоперевізники стягують погодинну оплату за кожну годину після дозволеного часу.

Демередж може також стосуватися витрат, що стягуються судноплавними лініями для покриття реконструкції контейнера після використання продавцем, але це також може бути плата за транспортну лінію клієнтам за неповернення контейнера в розумні терміни.

Залізничний транспорт 
У залізничному законодавстві це звинувачення за затримання вантажних автомобілів (або рухомого складу) або вантажовідправнику за утримання автомобіля (навантаженим чи ні), або сполучній залізниці (дорогам), коли вагон порожній і повертається до домашньої дороги (в будь-якому випадку, як спосіб заохочення швидкого розвантаження та повернення спорожнених місць для покращення використання рухомого складу).

Бізнес та банківська справа 
У бізнесі демередж — це затримка доставки товару вантажівкою для доставки. Коли затримка виникає з доставкою товару, сторона, що доставляє, може заявити, що вимагає затримки без вини, подавши плату за демередж. Критерії допустимого затримки, умови оплати та умови оплати за затримку, як правило, переговорюються та приймаються продавцем за контрактом до ведення бізнесу. Деякі постачальники дозволяють безкоштовний час без обмежень протягом обмеженої години (годин), коли трапляється затримка, інші не дозволяють вільний час для затримок. Як правило, плата за Демередж становить погодинну ставку. Непередбачувані до моменту доставки, витрати на затримки іноді виставляються окремо від вартості кінцевого продукту.

У банківській справі демередж — це плата за унцію, яку робить Банк Англії при обміні монет або купюр на злитки.

Примітки

Посилання 
 Haugen Consulting LLC  — What is demurrage?
 Demurrage-Calculation.com  — How to calculate Demurrage?
 Variety of demurrage information & strategies
 Transaction Net  — A «Green» Convertible Currency, Bernard A. Lietaer

Морське право
Правові терміни